Буковица-Доня может означать:
 Буковица-Доня (Биелина) — посёлок в общине Биелина в Республике Сербской (Босния и Герцеговина)
 Буковица-Доня (Миличи) — посёлок в общине Миличи в Республике Сербской (Босния и Герцеговина)